Daucus esculentus är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Anthony Salisbury. Daucus esculentus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
esculentus